Серге́й Па́влович Толсто́в (; Санкт-Петербург, Российская империя — 28 декабря 1976; Москва, СССР) — советский историк, этнограф, археолог, исследователь истории народов Средней Азии; истории, этногенеза, культуры каракалпакского народа, открыватель древнехорезмийской цивилизации.

Директор Института этнографии, директор Института востоковедения и учёный секретарь Президиума Академии наук СССР (одновременно), а также заведующий кафедрой этнографии (1939—1951) и декан исторического факультета МГУ (1943—1945). Член-корреспондент АН СССР (1953), почётный член АН Узбекской ССР.

Биография

Родословная 
Родился 25 января 1907 года в Санкт-Петербурге в семье уральского казачьего офицера, подъесаула Толстова Павла Сергеевича (1878—1916) и Марии Ивановны Бадаевой (1881—1924). В то время П. С. Толстов проходил службу в штате Сводно-Казачьего Лейб-гвардии полка.

Дед — Сергей Евлампиевич Толстов, генерал от кавалерии, наказной атаман Терского казачьего войска, начальник Терской области в 1900—1905 годах, участник русско-турецкой войны; многих походов и экспедиций, кавалер орденов Святого Владимира, Святой Анны и Святого Станислава.
Он воспитал четырёх сыновей — офицеров русской армии, один из них легендарный генерал-лейтенант Владимир Сергеевич Толстов — последний атаман Уральского казачьего войска, последний командующий Уральской отдельной армии.

Отец — Павел Сергеевич Толстов, полковник лейб-гвардии Сводно-казачьего полка, скончался от туберкулеза 23 ноября 1916 года, был похоронен в Ялте (могила не сохранилась).

Ранние годы 
В юности Сергей вместе с братьями был определён сначала в 2-й Петербургский кадетский корпус, а затем, после событий 1917 года, учился в Оренбургском кадетском корпусе. После Оренбурга, воспитывался в детском доме в Москве.

В 1923 году поступил в МГУ, где учился сначала на физико-математическом, а затем на историко-этнологическом факультете (специальность «антропология») до 1930 года. Ученик Б. С. Жукова. Студенческую практику проходил в Поволжье и в Хорезмском оазисе среди туркмен, в 1935 году защитил кандидатскую диссертацию.

В 1937 году с небольшим археологическим отрядом Толстов отправился на «земли древнего орошения», то есть на поглощенные пустыней Кызылкум окраины древнего государства Хорезм. Были открыты десятки археологических памятников и в их числе знаменитые развалины Топрак-кала. Предложенная Толстовым в те годы классификация и датировка археологических культур, охватывающая период от неолита до средневековья, выдержала испытание временем.

В 1939 году Толстов был назначен заведующим кафедрой этнографии и профессором Московского университета.

Война 
В первые же дни Великой Отечественной войны Толстов записался добровольцем. В июле 1941 года просились добровольцами многие сотрудники исторического факультета МГУ, не имевшие специальной военной подготовки. Однако вскоре по указанию властей всех профессоров вернули на обычные места работы. Отказались подчиниться этому строгому приказу только три человека (двое из них, А. Ф. Кон и М. С. Зоркий, вскоре погибли), среди этих троих был Толстов (Рапопорт, Семёнов 2004, с. 194).

Как и многие фронтовики, Толстов не любил рассказывать о войне. Не приходится удивляться тому, что о периоде его военной жизни коллеги, работавшие вместе с ним многие годы, узнали лишь после его смерти из воспоминаний некоторых лиц и из его официальных анкет. Во время войны быстро проявились многие таланты и организаторские способности Толстова.

Он был командиром отделения разведки 2-й батареи противотанкового дивизиона, а потом — командиром взвода топографической разведки артполка 8-й стрелковой дивизии.

В октябре 1941 года его дивизия оказалась в окружении в районе Ельни. В бою 7 октября 1941 года в районе села Усть-Дёмино Толстов находился на артиллерийском наблюдательном пункте, был контужен. Затем он возглавил отряд численностью около 100 человек, выходивший из окружения в строну Можайска. 21 октября он достиг советских позиций у станции Шаликово. В бою в этот день Толстов был ранен в ногу. Он добрался до Кубинки, откуда санитарный поезд увез его на восток — вначале в Ташкент, а затем в Красноярск.

После госпиталя Толстов настойчиво добивался возвращения на фронт, но военное начальство решило иначе, приказав профессору вернуться в Москву. Оба научных учреждения, где он работал, были эвакуированы в Ташкент, и Толстов вскоре оказался там (коллеги давно считали его погибшим и даже официально простились с «мертвым» Сергеем Павловичем).

Дальнейшая жизнь 

В августе 1942 года защитил докторскую диссертацию «Древний Хорезм», а в конце того же года назначен директором Института этнографии АН СССР. В 1943—1945 годах был деканом исторического факультета МГУ, в 1946—1966 годах возглавлял редакцию журнала «Советская этнография». Научрук Ю. В. Кнорозова, которому помог устроиться в 1949 году мнс-ом в Музей этнографии народов СССР в Ленинграде, когда того не принимали в другие институты и не взяли в аспирантуру МГУ из-за того, что семья Кнорозовых находилась в годы войны на оккупированной территории; впоследствии Толстов также помогал Кнорозову.

В 1945 году под руководством Толстова возобновила работы Хорезмская археолого-этнографическая экспедиция, основным объектом работ которой стала Топрак-кала.

В 1950—1952 годах Толстов был директором Института востоковедения АН СССР. В 1951—1970 годах — председатель Российского палестинского общества.

23 октября 1953 года был избран членом-корреспондентом АН СССР по Отделению исторических наук. Также был членом-корреспондентом Академии наук ГДР, почётным членом АН УзССР, входил в ряд других среднеазиатских Академий. Являлся членом-корреспондентом Азиатского общества в Париже, Парижского антропологического общества, Королевского антропологического института Великобритании и Ирландии, Археологического департамента Индии, Итальянского института Среднего и Дальнего Востока, Школы восточных и африканских исследований Лондонского университета и ряда других зарубежных научных учреждений.

В последнее десятилетие жизни практически утратил работоспособность вследствие серии инсультов. Умер 28 декабря 1976 года в Москве. Похоронен на Кунцевском кладбище.

Семья 
Жена Трофимова, Татьяна Алексеевна (1905—1986), известный советский антрополог.

Дочь С. П. Толстова Лада (1927—1991) продолжила дело отца, изучала этнографию народов Приаралья.

Память 
Имя носит Кабинет-музей этноархеологии Сектора археологии древности и средневековья Центра евразийской археологии Института этнологии и антропологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая РАН.

Научная деятельность 

Толстов был организатором и руководитель одной из самых крупных научных экспедиций советского времени — Хорезмской археолого-этнографической экспедиции АН СССР (1937—1991), открывшей древнехорезмийскую цивилизацию и ряд археологических памятников, например, Белтам.

Одним из участников экспедиции был специалист по религии древнего Хорезма, ученик С. П. Толстова Ю. А. Рапопорт.

Хорезмская экспедиция была одним из важнейших археологических открытий XX века, позволившим восстановить историю одной из древнейших цивилизаций, — таким же, как и деяния предшественников Толстова, восстановивших историю цивилизаций Греции, Египта, Вавилонии, Мексики. Раскопки Топрак-калы удивили весь мир. Росписи и скульптуры были переданы в Эрмитаж.

Был главным редактором 18-томного издания «Народы мира. Этнографические очерки», выпущенного Институтом этнографии имени Н. Н. Миклухо-Маклая в период с 1954 по 1966 годы.

Основные работы 
Автор более 300 научных публикаций.
Монографии
 
 
  
  

Статьи
 
 Города гузов: Историко-этнографический очерк // Советская этнография. 1947. № 3;
 Достижения советской археологии // Иосифу Виссарионовичу Сталину Академия наук СССР. М., 1949;
 Основные теоретические проблемы современной советской этнографии // Советская этнография. 1960. № 6.

Награды и премии 
 два ордена Трудового Красного Знамени (10.06.1945; 1957)
 орден Дружбы народов (1975)
 орден «Знак Почёта» (1967)
 медали
 Сталинская премия первой степени (1949) — за многолетние историко-археологические исследования, обобщённые в научном труде «Древний Хорезм» (1948)

См. также 
 Массон, Михаил Евгеньевич

Примечания

Литература 
 
 К 60-летию Сергея Павловича Толстова // Советская археология. — 1967. — № 1;
 
 Жданко Т. А., Рапопорт Ю. А., Чебоксаров Н. Н. С. П. Толстов (к 60-летию со дня рождения) // Советская этнография. — 1967. — № 1;
 Поляков С. П. С. П. Толстов (к 60-летию со дня рождения) // Вестник Московского университета. Сер. «История». — 1967. — № 1;
 Жданко Т. А., Итина М. А. С. П. Толстов (некролог) // Советская этнография. — 1977. — № 2;
 Итина М. А. Проблемы археологии Хорезма: (К 40-летию Хорезмской экспедиции) // Советская археология. — 1977. — № 4.
 Лунин Б. В. Указатель публикаций С. П. Толстова // Общественные науки в Узбекистане. — 1977. — № 2;
 Этнография и археология Средней Азии. — М., 1979;
 Топрак-кала. Дворец. Труды Хорезмской археолого-этнографической экспедиции. Т. XIV. — М.: Наука, 1984;
 Жданко Т. А. С. П. Толстов и этнография // Советская этнография. — 1988. — № 2;
 Жданко Т. А., Рапопорт Ю. А. Годы войны в жизни С. П. Толстова // Этнографическое обозрение. — 1995. — № 2;
 Итина М. А. К 90-летию С. П. Толстова и 60-летию Хорезмской археолого-этнографической экспедиции // Российская археология. — 1997. — № 4;
 Бочин В. А. Дороги, мосты и перевалы историка С. Камалова // Международный исторический журнал. — 2002. — № 18;
 Неразлик Е. Е. Сергей Павлович Толстов // Портреты историков. Время и судьбы. Т. 4. Новая и новейшая история / отв. ред. Г. Н. Севостьянов. — М., 2004;
 По следам древних цивилизаций // Нукусская неделя. — 2007. — № 4;
 Материалы выставки «По следам древних цивилизаций», организованной в рамках Международного симпозиума «Приаралье на перекрестке культур»: К 100-летию со дня рождения С. П. Толстова в Государственном музее искусств Республики Каракалпакстан им. И. В. Савицкого в Нукусе
 
 Алымов С. На пути к «древней истории народов СССР»: малоизвестные страницы научной биографии С. П. Толстова // Этнографическое обозрение. — 2007. — № 5. — С. 125—144.
 Толстов С. П. Исторические корни дружбы народов СССР: Докладная записка в Управление пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) / публ. С. С. Алымова // Этнографическое обозрение. — 2007. — № 5. — С. 145—166.

Ссылки 
 
 Статья на сайте ИЭА РАН
 Статья на сайте «Летопись Московского университета»
 Статья на сайте «Отечественные этнографы и антропологи. XX век»
 Историческая справка на сайте Архива РАН
 Германов В. А. Глас вопиющего в пустыне: альянс диктатора и учёного
 Итина М. А. Проблемы археологии Хорезма (к 40-летию Хорезмской экспедиции)
 Итина М. А. Самая большая археологическая экспедиция в СССР (Хорезмская экспедиция С. П. Толстова)
 Семёнов Ю. И. С. П. Толстов как теоретик этнологической и исторической науки
 Древний Хорезм
 По следам древнехорезмийской цивилизации
 Некролог

Музейные работники СССР
Выпускники этнологического факультета МГУ
Разведчики Великой Отечественной войны
Деканы исторического факультета МГУ
Сотрудники Института археологии РАН
Директора Института этнологии и антропологии РАН
Директора Института востоковедения
Заслуженные деятели науки и техники Узбекской ССР
Заслуженные деятели науки Таджикской ССР
Члены Академии наук ГДР
Члены КПСС
Председатели Императорского православного палестинского общества
Похороненные на Кунцевском кладбище
Главные редакторы «Этнографического обозрения»